Val 1928 kan syfta på:

Andrakammarvalet i Sverige 1928
Presidentvalet i USA 1928
Riksdagsvalet i Tyskland 1928